Приорат свято Николая в Фого () был основан монахами  (дочерний орден монашеского ордена святого Бенедикта) из аббатства Келсо, где-то между 1253 и 1297 годами, в деревне  на территории нынешнего шотландского  в области Скоттиш-Бордерс, и освящён в честь святого Николая. Учредителем приората выступил местный землевладелец Патрик Корбет, предоставивший в собственность аббатству в Келсо свои земли. Приорат подчинялся аббатству Келсо .

Фотографии

Литература 
 Cowan, Ian B. & Easson, David E., Medieval Religious Houses: Scotland With an Appendix on the Houses in the Isle of Man, Second Edition, (London, 1976), p. 67
 Watt, D.E.R. & Shead, N.F. (eds.), The Heads of Religious Houses in Scotland from the 12th to the 16th Centuries, The Scottish Records Society, New Series, Volume 24, (Edinburgh, 2001), p. 83

Скоттиш-Бордерс
Монастыри Шотландии
Бенедиктинские монастыри